Revolution (česky revoluce) může být:
 Revolution OS
 Revolution 9
 Revolution (píseň, Nevada Tan)
 Revolution Software
 Revolution Radio